Sergei Trofimow ist der Name folgender Personen:

 Sergei Trofimow (Rennfahrer) (* 1997), russischer Rennfahrer
 Sergei Jurjewitsch Trofimow (* 1961), russischer Kameramann und Regisseur
 Sergei Leonidowitsch Trofimow (* 1950), russischer Schachspieler
 Sergei Sergejewitsch Trofimow (* 1995), russischer Eisschnellläufer